Miejscowości w USA:
 Torrey – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Torrey (ang. Torrey Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Torrey (ang. Torrey Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates